Капырин — фамилия; имеет женскую форму Капырина.
 Капырин, Георгий Ильич (1910—1982) — советский учёный в области судостроения, доктор технических наук, профессор.
 Капырин, Дмитрий Юрьевич (род. 1960) — российский композитор.